Biografies: 
Maria Cinta (Barcelona, 1952), cantant
 Biologia:
 Nom de diverses espècies de plantes amb les fulles en forma de cinta, dels gèneres Phalaris, Chlorophytum i Ophiopogon
 Nom amb què també es coneix la codornera (Cepola macrophthalma)
 Tecnologia:
 Cinta adhesiva, per unir temporalment dos o més objectes
 Cinta aïllant, per protegir els empalmaments dels conductors elèctrics
 Cinta de carrosser, cinta adhesiva fabricada generalment amb paper, de fàcil despreniment i autoadhesiva
 Cinta magnètica, suport d'emmagatzemament de dades mitjançant un sistema magnètic
 Cinta d'àudio digital, per a senyals d'àudio 
 Cinta de casset, per a senyals d'àudio 
 Cinta de vídeo, per a senyals de vídeo
 Cinta mètrica, per mesurar longituds
 Cinta de Möbius, superfície d'una sola cara i un sol contorn
 Cinta perforada, mètode informàtic d'emmagatzemament de dades
 Cinta transportadora, per dur objectes o materials d'una banda a l'altra
 Cinta (nàutica), taula del folre de l'embarcació que s'estén de proa a popa davall la peça de claus
 Cinta entintada, per a màquina d'escriure
 Toponímia: 
Serrat de la Cinta, muntanya de 904 metres que es troba al municipi de Montmajor, a la comarca del Berguedà
 Miscel·lània: 
Cinta de màniga de Creta, condecoració nazi atorgada per la participació en la Batalla de Creta (1941)
 Cinta (heràldica), tipus de peça heràldica disminuïda, la meitat d'una faixa; també s'anomena cinta la tira de roba o pergamí que conté un lema o una llegenda i es posa damunt o davall l'escut
 Cinta (nom), nom català de dona derivat de la Mare de Déu de la Cinta, de Tortosa
 Cinta, hipocorístic de Jacinta